Anne Lauber (1943-), compositrice canadienne ;
 Anton Lauber (1961-), homme politique suisse ;
 Diebold Lauber (), écrivain alsacien et illustrateur alsacien ;
 Emile Lauber (1866-1935), compositeur, chef d'orchestre et professeur de musique suisse ;
 Joseph Lauber (1864-1952), compositeur suisse ;
 Michael Lauber (1965-), avocat et magistrat suisse.